IMS Connect ist eine Anwendung, welche es ermöglicht die Datenbank IMS über TCP/IP anzusprechen. Die Anwendung läuft auf dem z/OS und nimmt die Anfragen von außerhalb entgegen und leitet diese mit OTMA an den IMS-Transaktionsmanager weiter.

Von außen kann auf verschiedene Arten auf IMS Connect zugegriffen werden:
 beliebige TCP/IP-basierte Applikation,
 mit Hilfe des Frameworks IMS Connector for Java.

Letzteres kann auch zur Anbindung von IMS Connect an einen Applikationsserver eingesetzt werden.

Literatur 

 

Middleware
IBM